Schweizer Fussballmeisterschaft 2016/17 steht für:

 Super League 2016/17 (Schweiz), höchste Spielklasse
 Challenge League 2016/17, zweithöchste Spielklasse
 Promotion League 2016/17, dritthöchste Spielklasse